Linder steht für:
 Linder (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Linder (Fluss), Oberlauf der Ammer, die dem Ammersee in Bayern zufließt
 Linder Biologie, Schulbuch für die gymnasiale Oberstufe
 Linder-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Linder Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Linder Rennsport, ehemaliges deutsches Motorsportteam
 Linder (Gemeinde Weitensfeld), Katastralgemeinde  von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Linders
 Lindner
 Linderer
 Linda
 Nieder-Linder